Етнички Црногорци у Босни и Херцеговини су држављани Босне и Херцеговине који се у етничком смислу изјашњавају као припадници црногорског народа. Према попису становништва из 2013. године, у Босни и Херцеговини живи 1883 етничких Црногораца, што је 0,05% од укупног броја становника те државе. Од тог броја, 1156 је пописано на подручју Републике Српске, 696 на подручју Федерације Босне и Херцеговине, и 31 на подручју Дистрикта Брчко. Највећи део живи у градовима, као што су Сарајево, Бањалука и Требиње.

Демографија 
Према резултатима пописа, заступљеност етничких Црногораца у Босни и Херцеговини је била: 
 1948: 3.094 (0,1%)
 1953: 7.336 (0,3%)
 1961: 12.828 (0,4%)
 1971: 13.021 (0,3%)
 1981: 14.114 (0,3%)
 1991: 10.071 (0,2%)
 2013: 1.883 (0,05%)

Види још 

 Демографија Босне и Херцеговине
 Попис становништва у Босни и Херцеговини 2013.
 Резултати пописа становништва у Републици Српској 2013.
 Етнички Црногорци у Републици Српској
 Етнички Црногорци у Хрватској
 Етнички Црногорци у Србији
 Црногорци (народ)
 Црногорци
 Црногоризација
 Десрбизација

Референце

Спољашње везе 
 Marijan Oršolić (2017): Život u sjeni konstitutivnih naroda: Crnogorci u BiH
 Агенција за статистику БиХ: Демографија и социјалне статистике (Становништво)
 Савјет националних мањина БиХ
 YouTube (2016): Crnogorci u BiH
 RTCG (2019): Crnogorci u Bosni i Hercegovini

Босна и Херцеговина
Црногорци